Assateague steht für
 Assateague-Pony, eine nordamerikanische Pferderasse
 Assateague Island, eine nordamerikanische Atlantikinsel